Alfie Hewett era il campione in carica, ma ha perso in finale contro Shingo Kunieda con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-63.

Teste di serie 

  Shingo Kunieda (campione)

  Gustavo Fernández (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

US Open 2020